un fiume della Russia nord-orientale
Debin (Russia) – centro abitato dell'Oblast' di Magadan, presso l'omonimo fiume